Koto Jayo (Pelepat Ilir), een plaats in Indonesië
Koto Jayo (Tanah Tumbuh), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing